grafia latina di Anchise – figura della mitologia greca
Anchises – asteroide
Anchises – cratere di Dione